Susanna im Bade, alternativ auch Susanna und die (beiden) Alten oder Susanna und die Ältesten, ist

 eine biblische Erzählung, siehe Susanna im Bade
 der Titel zahlreicher Kunstwerke, die sich auf die biblische Geschichte beziehen, u. a.:
 Susanna im Bade (Lorenzetto) von Tintoretto, 1517
 Susanna und die beiden Alten (Altdorfer) von Albrecht Altdorfer, 1526
 Susanna im Bade (Tintoretto) von Tintoretto, 1555/56
 Susanna und die Ältesten (Artemisia Gentileschi) von Artemisia Gentileschi, 1610
 Susanna im Bade (van Dyck) von Anthonis van Dyck, 1626
 Susanna im Bade (Rembrandt) von Rembrandt van Rijn, 1647
 Susanna im Bade (Lovis Corinth) von Lovis Corinth, 1890

 Siehe auch
 Susannah (Oper)